Die EuroHockey Nations Challenge (Halle, Herren) 2010 war die vierte Auflage der "C-EM". Sie fand vom 15. bis 17. Januar in Alanya (Division I) bzw. in Rouen (Division II) statt. Die Ukraine stieg in die "B-EM" auf. Frankreich stieg in die Division I auf, Griechenland stieg in die Division II ab.

Division I

Vorrunde

Division II

Spiel um Platz 3 
  3:0

Finale 
  5:1

Referenzen 
 EHF-Archiv PDF-Datei

2010
Hockey 2010
Sportveranstaltung in der Türkei
Sport (Alanya)
Sportveranstaltung in Rouen
Hockey (Türkei)
Hockeywettbewerb in Frankreich